

Cultura 
The Legend of Sleepy Hollow, conto de Washington Irving (1820)
The Legend of Sleepy Hollow (filme), filme com Jeff Goldblum e Meg Foster
A Lenda do Cavaleiro sem Cabeça (original: Sleepy Hollow), filme de Tim Burton, com Johnny Depp e Christina Ricci
Sleepy Hollow (série de televisão), série estadunidense de 2013

Localidades 
Sleepy Hollow (Illinois)
Sleepy Hollow (Nova Iorque)
Sleepy Hollow (Wyoming)

Televisão 
Sleepy Hollow (série de televisão)

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de artes